Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Zina Garrison

Martina Navrátilová ha battuto in finale 6–4 6–1 Zina Garrison.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1990